Surfin Safari (Beach Boys), een hit van de Beach Boys
 Surfin Safari (cocktail), een cocktail